Achenbach är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Andreas Achenbach
 Heinrich von Achenbach
 Oswald Achenbach

Se även 
 Achen Bach